Карачи — имя собственное:

 Карачи (азерб. qaraçı) — субэтническая группа цыган-дом, проживающих в Азербайджане.
 Карачи (урду کراچی, англ. Karachi, синдхи ڪراچي) — крупнейший город Пакистана.
 Карачи — озеро в Новосибирской области.
 Карачи — деревня, Нолинский район, Кировская область.
 Карачи — микрорайон (до 1950-х годов — село) в составе южной (заречной) части города Оренбурга (Россия).

См. также 
 Озеро-Карачи